Varjota kan syfta på:

Brasilien 

 Varjota (kommun), Ceará, 
 Varjota (ort), Ceará,